Niemcy:
 Greven – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 Greven – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Alfred Greven – niemiecki producent filmowy
 Hartmut Greven – niemiecki biolog

Zobacz też:
 Greven Verlag Köln